Fiorini est une localité de Croatie située en Istrie.

Fiorini est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :
 Giuseppe Fiorini Morosini (né en 1945), prélat catholique italien ;
 Ippolito Fiorini (1549-1621), compositeur italien ;
 Julian Fiorini (né en 1982), joueur français de rugby à XV ;
 Marcel Fiorini (1922-2008), peintre et graveur français ;
 Matteo Fiorini (né en 1978), homme politique de Saint-Marin.

Voir aussi 
Clan criminel Fiorini

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais